D73 peut faire référence à :
 HMS Cavalier (D73), un destroyer de la classe C de la Royal Navy ;
 Maladies de la rate, d'après la classification internationale des maladies ;
 Route départementale 73, dans le Doubs.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres